

Oficjalne mecze reprezentacji Armenii

1926

1927

1992

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bilans 

Bilans spotkań jest aktualny na dzień 3 lipca 2014.

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami 
Reprezentacja Armenii grała jak do tej pory z 57 reprezentacjami narodowymi z 5 konfederacji.

Bilans jest aktualny na dzień 3 lipca 2014.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Lista meczów reprezentacji Armenii na oficjalnej stronie Elo Ratings 
 Lista meczów reprezentacji Armenii na www.fifa.com 

Reprezentacja Armenii w piłce nożnej
Armenia